

Araldica 
Libro – simbolo araldico

Botanica 
Libro – altro nome del floema

Alpinismo 
Libro di vetta – registro delle salite di una montagna

Editoria 
Libro – insieme di fogli stampati

Zoologia 
 Libro – omaso dei ruminanti

Pagine correlate
Libretto (disambigua)
Libri (disambigua)